Змагання з ковзанярського спорту серед жінок на дистанції 1000 метрів на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 14 лютого в місті Каннин (Південна Корея).

Розклад 
Час UTC+8

Результати 
Заїзди розпочались о 19:00.

Примітки